Hohenborn ist der Name folgender Ortschaft:
  Hohenborn (Zierenberg), Ortsteil der Stadt Zierenberg, Landkreis Kassel, Nordhessen

Hohenborn ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Wild von Hohenborn (1860–1925), preußischer Offizier, zuletzt General der Infanterie sowie Kriegsminister im Ersten Weltkrieg